Михаил Голубев:
 Голубев, Михаил Владимирович (род. 1970) — украинский шахматист, гроссмейстер.
 Голубев, Михаил Кириллович (1905—?) — советский инженер, авиаконструктор.
 Голубев, Михаил Леонидович (1947—2005) — советский и американский герпетолог. 
 Голубев, Михаил Трофимович (1909—1957) — командир взвода химической защиты, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза.